

Оравски Бєли Поток — село, громада округу Тврдошін, Жилінський край.

Білий Потік — село в Тернопільській області.
 Білий Потік — річка на Івано-Франківщині.
 Білий Потік — магістральний газопровід, який проектується.
 Білий Потік — комплексна пам'ятка природи в Чернівецькій області.

Див. також 
 Золотий Потік
 Потік
 Чорний Потік